Tarzan: FreeRide ,(känd som Tarzan: Untamed i Nordamerika) är ett 2001 action-äventyrsspel som utvecklats av Ubisoft Montreal för PlayStation 2 och var en lanseringstitel för GameCube.

Källor

Fotnoter

Playstation 2-spel
Nintendo Gamecube-spel
Datorspel 2001